Orrico ist der Familienname folgender Personen:

 Carmine Orrico alias John Saxon (1936–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Corrado Orrico (* 1940), italienischer Fußballtrainer
 Nathalia Goyannes Dill Orrico alias Nathalia Dill (* 1986), brasilianische Schauspielerin
 Stacie Orrico (* 1986), US-amerikanische Sängerin